Aardrijkskunde
Haines (Alaska), plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Haines (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Haines Borough, borough in de Amerikaanse staat Alaska
Haines City, plaats in de Amerikaanse staat Florida

Personen met de achternaam Haines
Connie Haines, Amerikaans bigbandzangeres
George Haines, Amerikaans zwemmer en zwemcoach
Matt Haines, Engels professioneel golfer
William Haines, Amerikaans acteur

Wetenschap
Haines reagens

Zie ook 
Haynes (doorverwijspagina)